Hathifushi est un nom propre qui peut désigner :
 Hathifushi, une île de la subdivision de Haa Alif aux Maldives ;
 Hathifushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.